

Преск-Айл — місто, штат Мен
 Преск-Айл — місто, штат Вісконсин